Hahn peut désigner :

Patronyme 
Hahn, qui signifie coq en allemand, est un patronyme qui peut désigner (par ordre alphabétique) :

  (1889-1952), physiologiste allemand.
 Andreas Hahn (1951-), homme politique allemand
 Archie Hahn (1880-1955), athlète américain, triple champion olympique aux JO de Saint-Louis en 1904.
 Bernd Hahn (1954-), lugeur allemand.
 Carl Ferdinand Johannes Hahn (1801-1876), magistrat et homme politique prussien. 
 Carl-Hugo Hahn (1818-1895), missionnaire et linguiste allemand.
 
 Clarisse Hahn (1973-), réalisatrice française.
 Diederich Hahn (1859-1918), homme politique et fonctionnaire allemand.
  (1946-), journaliste allemand, petit-fils du chimiste Otto Hahn
 Édith Hahn Beer (1914-2009), juriste autrichienne, juive, survivante de la Shoah, mariée avec un membre du Parti nazi.
 Erwin Hahn (1921-2016), physicien américain.
 Frank Horace Hahn (1925-2013), économiste
 Frank John Hahn (1929-1968), mathématicien américain.
 Gisela Hahn (1943-), actrice allemande.
 Gotthold Hahn (1875-1911), mycologue et lichénologue allemand
  (1922-1960), historien d'art allemand, fils du chimiste Otto Hahn.
 Hans Hahn (1879-1934), mathématicien autrichien.
 Hans Hahn (1914-1982), pilote de chasse allemand.
 Hans Hahn (1919-1941), pilote de chasse allemand.
 Hans von Hahn (1914-1957), pilote de chasse allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Henrike Hahn (née en 1970), femme politique allemande.
 Hilary Hahn (1979-), violoniste américaine.
Ida von Hahn-Hahn (1805-1880), auteure allemande.
 Jerry Hahn (né en 1940), guitariste de jazz américain.
 Jess Hahn (1921-1998), acteur franco-américain.
 Jesse Hahn (1989-), joueur américain de baseball.
 Johann Siegmund Hahn (1664-1742), médecin allemand.
 Johannes Hahn (1957-), homme politique autrichien.
 Joachim Hahn (1942-1997), archéologue et préhistorien allemand.
 Julia Hahn (1991-), philosophe américaine
 Jürgen Hahn-Butry (1899-1976), journaliste allemand.
 Karl Hahn (1846-1899), homme politique prussien.
 Karl Hahn (1901-1982), homme politique allemand.
 Kurt Hahn (1886-1974), pédagogue allemand.
 Ludwig Ernst Hahn (1820-1888), fonctionnaire, homme politique conservateur, historien et journaliste prussien.
 Ludwig Philipp Hahn (1746-1787), poète allemand.
 Martin Hahn (1997-), coureur du combiné allemand.
 Norbert Hahn (1954-), lugeur allemand.
 Otto Hahn (1879-1968), chimiste allemand, Prix Nobel 1944.
 Otto Hahn (1935-1996), critique d'art en France
 Reynaldo Hahn (1874-1947), compositeur français.
 Simon Friedrich Hahn (1692-1729), historien allemand.
 Svenja Hahn (née en 1989), femme politique allemande.
 Ulrich Hahn (1955-), lugeur allemand.
 Warner Hahn (1992-), footballeur néerlandais.
 Walter Hahn (1987-), catcheur autrichien

Toponyme 
C'est également le nom des localités et lieux suivants :
 Hahn, commune allemande de Rhénanie-Palatinat
Hahn, section de l'arrondissement de Kornelimünster/Walheim : arrondissement municipal d'Aix-la-Chapelle en Rhénanie-du-Nord-Westphalie
 Hahn am See, commune allemande de Rhénanie-Palatinat
 Hahn bei Marienberg, commune allemande de Rhénanie-Palatinat
 Hahn Air Base, ancienne base de l'USAF dans le Rhénanie-Palatinat en Allemagne

Divers
 Pétrole Hahn, marque de lotion capillaire appartenant à Eugène Perma.
 Otto Hahn (bateau), cargo à propulsion nucléaire

Voir aussi

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien